Die Interclubs 2015/16 war die belgische Mannschaftsmeisterschaft im Schach.

Meister wurde Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez, während sich der Titelverteidiger L’Echiquier Amaytois mit dem vierten Platz begnügen musste. Aus der Division 2 waren im Vorjahr The Belgian Chess Club und S.C. Jean Jaurès aufgestiegen. Während The Belgian Chess Club den Klassenerhalt erreichte, musste der S.C. Jean Jaurès zusammen mit Royal Namur Echecs direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Interclubs 2015/16.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden am 27. September, 11. Oktober, 8., 22. und 29. November 2015, 31. Januar, 21. Februar, 6. und 20. März sowie 17. und 24. April 2016 gespielt.

Modus 

Die zwölf teilnehmenden Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Mannschaftssieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage) und dann die Zahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage).

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Sportveranstaltung in Belgien
2015
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016